Foulon heißen

 Célia Foulon (* 1979), französische Ruderin
 Emmanuel Foulon (19. oder 20. Jahrhundert), belgischer Bogenschütze
 Joseph Alfred Foulon (1823–1893), französischer Erzbischof und Kardinal
 Roger Foulon (1923–2008), französischsprachiger Schriftsteller belgischer Herkunft

Siehe auch:
 Foullon